Колос — тип суцвіття
 Колос — комп'ютер, який використовувався під час Другої світової війни військовими Великої Британії для розшифровування німецьких кодів
 «Колос» — кінотеатр у Полтаві
 «Колос» — заслужений народний ансамбль пісні і танцю з смт Торчина Луцького району Волинської області
 «Колос» — районна україномовна громадсько-політична газета, що видається у м. Кобеляки
 «Колос» — спортивне товариство АПК, раніше «Колгоспник».
 «Колос» (Бучач) — футбольний клуб.
 «Колос» (Зборів) — футбольний клуб.
 «Колос» (Монастириська) — футбольний клуб.
 «Колос» (Карапиші) — футбольний клуб.
 «Колос» (Ковалівка) — футбольний клуб.
 «Колос» (Лубни) — футбольний клуб.
 «Колос» (Степове) — футбольний клуб.
 «Колос» (Асканія-Нова) — футбольний клуб.
 «Колос» (Осокорівка) — футбольний клуб.
 «Колос» (Якимівка) — футбольний клуб.
 «Колос» (Амвросіївський район) — футбольний клуб.
 «Колос» (Зачепилівка) — футбольний клуб.
 «Колос» (Лазірки) — футбольний клуб.
 «Колос» (Чорнобай) — футбольний клуб з Чорнобая Черкаської області
 «Колос» — перша назва ФК «Електрометалург-НЗФ», місто Нікополь
 «Колос» — перша назва ФК «Ворскла» (Полтава)
 «Колос» — перша назва ФК «Космос» (Павлоград)
 «Колос» (Краснодар) — колишній футбольний клуб.
 «Колос» — стадіон у Борисполі.
 «Колос» — старий стадіон у Бучачі.
 «Колос» — стадіон у Костополі.
 «Колос» — стадіон у Севастополі.
 «Колос» — спортивний комплекс у Млинові.

 Колос Володимир Вікторович (1972) — український футбольний функціонер, директор футбольного клубу «Гірник»
 Іван Колос — український поет
 Колос Михайло Іванович (1958) — суддя Конституційного Суду України
 Колос Петро Михайлович (1948) — український дипломат
 Колос Сергій Григорович (1888—1969) — український мистецтвознавець, маляр, громадський діяч

Колос — село, Бобрська сільська рада, Крупський район, Мінська область
 Колос — село, Нацька сільська рада, Крупський район, Мінська область

Колос — селище, Орічівський район, Кіровська область
 Колос — селище, Новоалександровська сільська рада, Рубцовський район, Алтайський край
 Колос — селище, Рубцовська сільська рада, Рубцовський район, Алтайський край
 Колос — селище, Сисертський міський округ, Свердловська область

Колос — село, Вільнянський район, Запорізька область
 Колос — село, Новгород-Сіверський район, Чернігівська область

Див. також 
 Колос Добра
 Красний Колос
 Важкий колос
 Олімпія-Колос-Секвоя
 Колос Родоський

Українські прізвища